Клуб Максима Шацких — символический клуб иностранных футболистов, забивших за карьеру 50 и более голов за украинские команды на высшем уровне. Клуб назван именем Максима Шацких, узбекистанского футболиста Динамо (Киев) и ряда других украинских команд, забившего наибольшее количество мячей среди иностранных футболистов. Узбекистанский форвард большую часть свои голов забил в составе киевской команды «Динамо» — 142, из общих 171. Шацких был первым среди иностранных футболистов, забившим 100 мячей на высшем уровне за украинские команды. Сотый гол был забит 23 ноября 2004 года в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов между «Динамо» и римской «Ромой», тогда на 82-й минуте игры второй мяч в ворота «жёлто-красных», забитый Шацких, стал для него юбилейным, а динамовцы победили римлян со счётом — 2:0.

Клуб основан 18 июля 2010 года спортивным журналистом Виктором Хохлюком с согласия Максима Шацких.

Регламент 
1. Право на вступление в Клуб имеют футболисты:
1.1 Забившие за свою карьеру, на высшем клубном уровне не менее 50 голов за футбольные команды Украины.
1.2 Имеющие гражданство другой страны, либо граждан Украины, но ранее сыгравших в официальных матчах за сборные других государств (Белькевич, Демченко).

2. Для футболистов, членов Клуба зачисляются забитые голы в следующих соревнованиях:
2.1 Чемпионат (Премьер-лига), Кубок и Суперкубок Украины.
2.2 Лига чемпионов УЕФА (ранее Кубок чемпионов), Лига Европы (Кубок УЕФА) и Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, Кубок Интертото, Межконтинентальный Кубок и Клубный чемпионат Мира.

3. Цель Клуба бомбардиров — легионеров:
3.1 Сохранить для истории украинского футбола лучших бомбардиров — легионеров украинских клубов (воспитанников футбола других государств), чемпионатов Украины прошлого века и бомбардиров нынешнего поколения.

4. Название Клуба бомбардиров-легионеров:
4.1 В честь узбекского футболиста Максима Шацких, который первым забил 100 мячей, выступая в официальных турнирах за команды Украины среди футболистов-легионеров.
4.2 18 июля 2010 года, Максим Шацких в устной форме разрешил использовать его имя в некоммерческих целях, в данном случае — название Клуба бомбардиров его имени за выдающиеся достижения на футбольных полях за клубы Украины.

Публикации Клуба Максима Шацких 
Продолжительное время материалы о бомбардирском Клубе подготавливались его автором Виктором Хохлюком и публиковались на сайте информационного агентства Спорт Украины, однако, с июня 2014 года материалов об иностранных бомбардирах на Украине не стало.

На официальном сайте киевского «Динамо»: В 2010-м году его именем был назван бомбардирский Клуб Максима Шацких, созданный для футболистов-легионеров украинских команд, о чём сообщается на официальном сайте гранда украинского футбола Динамо (Киев).

20 июля 2017 года в интервью изданию Спорт Узбекистана, легендарный нападающий Максим Шацких рассказал о создании бомбардирского Клуба для легионеров в украинских командах: …В июле 2010 года. Я тогда за киевский «Арсенал» уже играл. Помню, жара стояла неимоверная. Где-то в тени под кондиционером спрятаться, а мы в Луганске матч чемпионата против местной «Зари» играли. Победили. Я с пенальти забил в конце встречи. Луганчане неплохо смотрелись, но мы то поопытнее, посыграннее… После встречи мы давали интервью местным журналистам, один из них, с запоминающейся фамилией Хохлюк — после ряда вопросов немного обескуражил меня, предложив мне создать Клуб бомбардиров-легионеров и назвать его моим именем. Но, конечно, он мне детально всё изложил и рассказал о данном бомбардирском проекте. Я был тогда и сейчас не против, ведь это хорошая футбольная задумка.

Члены клуба 
На 19 июля 2021 года

Полужирным шрифтом отмечены действующие игроки, выступающие за украинские команды.

Литература 
 Виктор Хохлюк. «Клуб Максима Шацких» опубликован в газете «Футбольное обозрение». — № 8 (426), стр. 11. Луганск. Февраль 2010 года.
 Юрий Ландер. «Клуб Максима Шацких» опубликован в справочнике «Футбол в Украине» (изд. 21), стр. 282. Харьков. 2012 год.
 Юрий Ландер. «Клуб Максима Шацких» опубликован в справочнике «Футбол в Украине» (изд. 22), стр. 137. Харьков. 2013 год.
 Юрий Ландер. «Клуб Максима Шацких» опубликован в справочнике «Футбол в Украине» (изд. 23), стр. 121. Харьков. 2014 год.
 Виктор Хохлюк. «Клуб Максима Шацких» опубликован в газете «Спортивное обозрение». — № 16 (10097), стр. 7. Луганск. Апрель 2016 года.
 Виктор Хохлюк. «Клуб Максима Шацких» опубликован в еженедельнике «Интерфутбол». — № 29 (497), стр. 6—7. Ташкент. Июль 2018 года.
 Виктор Хохлюк: «Наши футбольные легенды. Голеадоры бывшего СССР в футбольных битвах зарубежья». — Москва. — 2018. — стр. 215—216. ISBN 978-5-604-10716-4.
 Виктор Хохлюк. «Клуб Максима Шацких: Макс 16 может отдыхать спокойно». — Еженедельник «Интерфутбол». — № 51 (570), стр. 7. Ташкент. Декабрь 2019 года.

Примечания

См. также 
 Клуб Олега Блохина
 Клуб Тимерлана Гусейнова
 Клуб Александра Чижевского
 Список бомбардиров чемпионата Украины по футболу
 Клуб Григория Федотова

Ссылки 

 На сайте Футболфан: Клуб Максима Шацких
 На сайте истории ФК «Заря» (Луганск): Клуб Максима Шацких
 На сайте ФК «Динамо» (Киев): Клуб легионеров-бомбардиров «Динамо» имени Максима Шацких 
 На сайте ФК «Динамо» (Киев): Шацких — самый результативный легионер
 На сайте «Footboom»: «Биография Максима Шацких»
 На сайте «Гол»: «Дела бомбардирские: Луис Адриано приближается к сотне»
 На сайте «Sports.ru»: «Мораес обошёл Мхитаряна»
 На сайте «Sports.ru»: «Клуб Максима Шацких: Рывок Феррейры и „танго“ Мораеса»

Списки футболистов Украины
Символические клубы футболистов